El término valenciano (y sus derivados  valenciana, valencianos, valencianas) puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al idioma valenciano, la denominación oficial utilizada en la Comunidad Valenciana, y extraoficial en la comarca de El Carche (Región de Murcia) para referirse a la lengua romance denominada «catalán» en Cataluña, las Islas Baleares, Andorra, la Franja de Aragón, la ciudad sarda de Alguer y la región francesa del Rosellón.
 a la persona natural de la Comunidad Valenciana o a lo perteneciente o relativo a esta comunidad autónoma española;
 a la persona natural de la provincia de Valencia o a lo perteneciente o relativo a esta provincia española de la comunidad autónoma anterior;
 a la persona natural de Valencia o a lo perteneciente o relativo a esta ciudad española de la provincia anterior;
 a la persona natural de Valencia (Venezuela) o a lo perteneciente o relativo a esta ciudad venezolana.

Asimismo, puede referirse a las siguientes personas:

 Elena Valenciano (n.1960), política socialista española.
 Iván René Valenciano (n.1972), futbolista colombiano.

Además, puede hacer referencia a:

 Editorial Valenciana, editorial que publicaba tebeos y literatura popular.

Enlaces externos